

Топоним 
Кульчин — название населённых пунктов:

Украина 
 Кульчин — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Кульчин — село в Турийском районе Волынской области.

Фамилия 
Кульчин, Юрий Николаевич (род. 9 февраля 1953) — российский физик, специалист в области оптики, лазерной физики, оптической обработки информации и оптических измерений. Академик РАН